Ораз Аби́шев ( — , ) — советский и казахский кинорежиссёр, основоположник казахского документального кино. Народный артист Казахской ССР (1966).

Биография 
Происходит из подрода малай рода каракесек племени аргын. В 1938 году окончил школу при Казахском музыкальном театре в Алма-Ате, в 1938—1939 годах — солист этого театра. Исполнял партии Мыржакыпа Дулатова в опере «Жалбыр» в качестве дублёра Канабека Байсеитова, Сыпыра-Жырау в опере «Ер-Таргын», Сансызбая в опере «Кыз-Жибек».

В 1939 году в связи с подготовкой национальных кинокадров Абишев направлен на практическую работу в кинематограф. Стажировался на киностудиях «Мосфильм» и «Ленфильм». О. Абишев был учеником таких режиссёров, как Моисей Левин, Григорий Рошаль, Роман Кармен.

С 1944 года — режиссёр киностудии «Казахфильм», ставил главным образом документальные и научно-популярные фильмы. Среди его работ фильмы о красоте родного края — «Баян Сулу», «Боровое», «Алма-Ата», о развитии промышленности Казахстана — «Город шахтёров», «В нашем городе», «На земле казахской», «Рабочие девчата», фильмы о тружениках села — «Наш колхоз», «На дальних пастбищах», «Дитя солнца», «Зовёт вторая целина», «Преображённая целина», фильмы-портреты — «Дина Нурпеисова», «Абай», «Мукан Тулебаев», «Его звали Хаджи Мукан», «Высокое небо Талгата», «Сад Калдыбая», «Рапия» и другие.

Член Союза кинематографистов СССР. Член КПСС с 1945 года.

Скончался 14 марта 2013 года.

Награды и премии 
 Член Союза кинематографистов СССР  (1957).
 Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1960).
 Народный артист Казахской ССР (1966).
 Лауреат Государственной премии Казахской ССР (1974).
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени (22.08.1986)
 2 ордена «Знак Почёта» (06.03.1950 и 03.01.1959)
 2005 — Орден Отан

Примечания 

Кинорежиссёры СССР
Кинорежиссёры Казахстана
Кинорежиссёры-документалисты Казахстана
Народные артисты Казахской ССР
Члены КПСС
Родившиеся в Семипалатинской области (Российская империя)